Brudnów (gromada w powiecie poddębickim)
 Brudnów (gromada w powiecie przysuskim) (radomski/przysuski)